Thomas Mountford ist der Name folgender Personen:

* Thomas Mountford (Ritter), englischer Ritter 
 Thomas Mountford (Mathematiker) (Thomas Simon Mountford; * 1961), britischer Mathematiker